Gildeplein (Purmerend)
Gildeplein (Rosmalen)